Мегрелидзе — грузинская фамилия.

Известные носители
 Мегрелидзе Иона Лукич (1900—1988) — грузинский писатель и поэт.
 Мегрелидзе, Хусейн Мемедович (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.